Vid olympiska sommarspelen 1920 avgjordes en turnering i hästpolo. Turneringen hölls mellan 25 och 31 juli 1920 i Antwerpen. Antalet deltagare var 17 tävlande, samtliga från 4 länder.

Medaljörer

Resultat

Källor

Externa länkar

Hästpolo vid olympiska sommarspelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1920